Sergio Antonio Jáuregui Landivar (Santa Cruz de la Sierra, 13 de março de 1985) é um ex-futebolista boliviano que atuava como zagueiro.

Carreira 
Em 24 de agosto de 2009, após ser expulso juntamente com Leonardo Medina, na época atacante do Oriente Petrolero, acertou uma voadora no mesmo, vindo a ser suspenso durante nove meses pela Federación Boliviana de Fútbol. A vítima precisou ser hospitalizada após o chute recebido no pescoço, recebendo alta dois dias depois do acidente. 

Sua reestreia oficial pelo Blooming foi a 10 de junho do ano seguinte.

Seleção 
Sergio Jáuregui integrou a Seleção Boliviana de Futebol na Copa América de 2004

Futebolistas da Bolívia
Naturais de Santa Cruz de la Sierra
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2004